Plusieurs batailles navales se sont déroulées à proximité de l'île de Ponza :

 Bataille de Ponza (1300) opposant le royaume de Sicile à la maison d'Anjou alliée à la couronne d'Aragon.
 Bataille de Ponza (1435) opposant la couronne d'Aragon à la république de Gênes.
 Bataille de Ponza (1552) opposant la république de Gênes à l'empire ottoman allié au royaume de France.